Electroneum è una criptovaluta basata sull'algoritmo di hash CryptoNote, fondata da Richard Ells nel novembre 2017. Electroneum è nata principalmente per la diffusione nel mercato mobile. È stata rilasciata un app per il mining simulato di Electroneum da smartphone per Android il 5 marzo 2018.

La capitalizzazione di mercato di Electroneum ha superato il miliardo di dollari a inizio 2018, facendola entrare fra le prime 40 criptovalute per capitalizzazione.

Storia 
La ICO di electroneum ha raccolto in meno di due mesi 40 milioni di dollari, raggiungendo l'obiettivo del finanziamento con 2 settimane di anticipo. Per la precisione la somma raccolta nel crowdfunding iniziale è stata di 42058.31 Ether e 4872.16 Bitcoin, somma che con l'aumento del prezzo di queste due ultime valute ha raggiunto in appena due mesi un valore vicino ai 100 milioni di dollari.
Successivamente alla ICO, la piattaforma ha subito un attacco hacker che ne ha rallentato di circa un mese la tabella di marcia. In questo periodo sono state fatte revisioni al codice sorgente della criptovaluta rendendola di fatto un fork di Monero grazie alla collaborazione con un anonimo sviluppatore di quest'ultima. Attualmente è scambiata in sette siti di Exchange per criptovalute, e sta per stringere accordi per lo scambio in exchange più famosi
In appena due mesi Electroneum ha raggiunto un valore più di 20 volte superiore al prezzo di partenza in ICO, fermandosi poi a un prezzo di circa 10 centesimi di dollaro a moneta, ovvero al 1000% superiore del prezzo iniziale.

Caratteristiche tecniche 
La disponibilità finale di monete Electroneum è di 21 miliardi. La produzione di nuova moneta circolante avverrà in due modi: il mining vero e proprio, eseguibile attraverso GPU, poi c'è stato un ritorno agli ASIC per avere disponibilità essendo questa moneta basata sull'algoritmo di Monero. E quello che nel White paper viene definito Mining da smartphone, in realtà questa opzione non consisterà nello sfruttare la potenza di calcolo di uno smartphone, che sarebbe controproducente, ma nell'assegnare una piccola quantità di monete agli utenti che useranno l'applicazione.

Note

Voci correlate 
 Criptovaluta
 Bitcoin
 Litecoin
 Ethereum
 NEM
 Proof of work
 GNUnet
 blockchain
 Monero

Collegamenti esterni 
 
 Piattaforma e wallet online
 Codice sorgente

Criptovalute
Valute elettroniche
Valute alternative
Strumenti di pagamento